Перельман, Перльман, Перлман, Перлеман — єврейське прізвище. Походить від імені Перл.

Відомі носії 
 Перельман Вадим — американський кінорежисер, сценарист, продюсер (народився в Києві).
 Перельман Григорій Якович — російський математик.
 Перельман Лейзер-Іцхок (псевдонім Еліезер Бен-Єгуда; 1859—1922) — «батько» сучасного івриту.
 Перельман Натан Єфимович — радянський піаніст
 Перельман Олександр Ілліч — радянський геолог, мінералог; професор МДУ.
 Перельман Яків Ісидорович — російський вчений, популяризатор фізично-математичних знань.

Див. також 
 Пепельман
Єврейські прізвища